Herbsthofer ist der Familienname folgender Personen:

 Corazon Herbsthofer (* 1996), deutsche Schauspielerin kenianischer Abstammung
 Johann Herbsthofer (1866–1932), österreichischer Politiker (CS) und Installateur